Скопа (Pandion haliaetus) — птах родини скопиних.
 Скопа () — муніципалітет в Італії, у регіоні П'ємонт, провінція Верчеллі.